Tatort: Die Spieler ist der Name folgender Tatortfolgen:

* Tatort: Die Spieler (1986), österreichischer Fernsehfilm von Zoltan Pataky
 Tatort: Die Spieler (2005), deutscher Fernsehfilm von Michael Verhoeven